Gabriel de Borbón (Palacio Real de Portici, 12 de mayo de 1752 - San Lorenzo de El Escorial, 23 de noviembre de 1788) fue un infante de España, hijo de Carlos III y hermano de Carlos IV de España y Fernando IV de Nápoles.

Familia e infancia 
El infante Gabriel era hijo de Carlos de Borbón, que por aquel entonces era rey de Nápoles y Sicilia (bajo el nombre de Carlos VII). Don Carlos era el presunto heredero de su medio hermano, el rey Fernando VI de España, que no tenía hijos. La madre de don Gabriel era María Amalia de Sajonia, hija de Augusto III de Polonia.

El infante don Gabriel nació en Portici en 1752, y fue bautizado con los nombres de Gabriel Antonio Francisco Javier Juan Nepomuceno José Serafín Pascual Salvador; desde su más tierna infancia fue el más inteligente y trabajador de los hijos del rey Carlos, que llegaría a ser un hombre de vastísima cultura, renombrado como excelente traductor de Salustio y verdadero mecenas ilustrado. Tuvo como profesor de música al padre Antonio Soler, que compuso varias de sus sonatas de clavicémbalo expresamente para su aventajado discípulo y los conciertos para dos órganos para interpretarlos a dúo con él en la Basílica del Monasterio de El Escorial.

Adolescencia y traslado a España 

En 1759 moría en Villaviciosa de Odón el rey de España, Fernando VI, tío de Gabriel, y Carlos ascendía al trono español como Carlos III. Gabriel, como la mayor parte de sus hermanos, se trasladó a la corte madrileña. Estos incluían al Príncipe de Asturias, mientras que en Nápoles permanecían el infante don Felipe (que había nacido con un severo caso de retraso mental, y fue consecuentemente apartado de la sucesión) y el nuevo rey de Nápoles y Sicilia, Fernando, nacido un año antes que don Gabriel.

En España don Gabriel llegó a ser Gran Prior de la Orden Hospitalaria de San Juan en Castilla y León. En 1771 encargó a Juan de Villanueva la construcción de la llamada Casita del Infante, levantada al sur del monasterio escurialense.

Pintó el cuadro La Vendimiadora, que regaló a su hermano, el rey Carlos IV, destinado a decorar la Casita del Príncipe de El Escorial.

Matrimonio y vida adulta 
En 1785 casó con la infanta Mariana Victoria de Portugal, primero por poderes en Lisboa el 12 de abril, y personalmente el 23 de mayo del mismo año, en Aranjuez. Doña Mariana Victoria era hija del rey Pedro III de Portugal y de la reina María I de Portugal, y la hermana menor del rey Juan VI. La pareja tuvo tres hijos en total:

Pedro Carlos (18 de junio de 1786 - 4 de julio de 1812).
María Carlota (4-11 de noviembre de 1787). 
Carlos José Antonio (28 de octubre - 9 de noviembre de 1788).

Poco después de dar a luz a su último hijo, doña Mariana Victoria cayó enferma de viruela, y falleció el 2 de noviembre de ese año; pocos días después su hijo la seguía a la tumba, al igual que el propio infante don Gabriel, que murió el 23 de ese mes en San Lorenzo de El Escorial. Su muerte fue un duro golpe para su padre, el rey, que fallecería también poco tiempo después. Están todos enterrados en el Monasterio de El Escorial. Su hijo, Pedro Carlos de Borbón, fue criado por su abuela materna en Lisboa.

Órdenes

Reino de España 
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

 Orden de Santiago
 Caballero.
 Orden de Calatrava
 1772: Comendador Mayor.
 1750: Clavero.
 1750: Comendador de Casas de Córdoba, de Casas de Sevilla y Niebla

Extranjeras 
 1766: Gran prior de Castilla y de León de la Orden de San Juan de Jerusalén.

 2 de febrero de 1761:  Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (Reino de Francia)
 2 de febrero de 1761:  Caballero de la Orden de San Miguel. (Reino de Francia)
 Caballero de la Orden de San Jenaro. (Reino de Nápoles)

Empleos 
 Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
 Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Granada.

Ancestros

Bibliografía 
 Juan Martínez Cuesta, El Infante Don Gabriel de Borbón y Sajonia, Real Maestranza de Ronda, Madrid, 1998.
 Antonio Pau, Los retratos del Infante Don Gabriel, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Madrid, 2006.

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Borbón en España
Infantes de España por nacimiento
Sepultados en el Panteón de los Infantes
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Grandes priores de Castilla en la Orden de Malta
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de Santiago
Comendadores mayores de la Orden de Calatrava
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Portici
Fallecidos en San Lorenzo de El Escorial